Кевин Брю (; 12 декабря 1988, Париж, Франция) — французский и маврикийский футболист, полузащитник сборной Маврикия.

Биография

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в четвёртом дивизионе Франции в составе фарм-клуба французского «Ренна». 24 января 2007 года дебютировал за основную команду «Ренна» в матче Лиги 1 против «Монако», выйдя на замену на 86-й минуте вместо Джимми Бриана. Всего отыграл в Лиге 1 два матча. Конец сезона 2007/08 и сезон 2008/09 провёл в аренде в клубах Лиги 2 «Шатору» и «Клермон». 12 января 2010 года покинул «Ренн» и продолжил карьеру в клубах Лиги 2, где выступал за «Дижон», «Булонь» и «Истр». Летом 2013 года подписал контракт с клубом чемпионата Болгарии «Левски». 31 июля 2014 года перешёл в клуб английского Чемпионшипа «Ипсвич Таун».

Карьера в сборной 
Выступал за сборную Франции до 19 лет. 5 июня 2011 года дебютировал за сборную Маврикия в отборочном матче кубка африканских наций против сборной ДР Конго, в котором провёл на поле все 90 минут. 22 марта 2018 года в товарищеской игре против сборной Макао, забил первый мяч за сборную.

Семья 
Старший брат Жонатан (р. 1985) также стал футболистом и выступал за сборную Маврикия.

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Маврикия
Игроки сборной Маврикия по футболу
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Булонь»
Игроки ФК «Истр»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК «Динамо» Бухарест